Котонеастерът (Cotoneaster) е род цъфтящи растения от Семейство Розови (Rosaceae), родом от района на Палеарктика (умерена Азия, Европа, Северна Африка), със силна концентрация на разнообразие в рода в планините на Югозападен Китай и Хималаите. Родът е свързан с родовете глог (Crataegus), firethorns (Pyracantha), фотинии (Photinia) и офика (Sorbus). Използва се в градините като бързо растящ почво-покривен храст.

В зависимост от използваната дефиниция на видовете са описани между 70 и 300 различни вида котонеастер, с много апомиктични микровидове, третирани като видове от някои автори, но само като сортове от други.

По-голямата част от видовете са храсти с височина 0,5 – 5 м, вариращи от стелещи се по земята до изправени храсти; няколко, особено Crataegus frigidus, са малки дървета с височина до 15 м и диаметър на ствола 75 см. Полегналите видове са предимно алпийски растения, растящи на голяма надморска височина (напр. Crataegus integrifolius расте на 3000 – 4000 м в Хималаите), докато по-големите видове се срещат в храстови и горски пролуки на по-ниски височини.

Описание 
Храстът се стели по почвата, като се развива в една равнина. Листата са тъмнозелени, кожести и гланцирани, с елиптична форма и дължина до 2 – 3 см, приличащи на вечнозелени. Цветовете са бели, плодът е червена ягода.

Отглеждане 
Котонеастерът е непретенциозен за отглеждане. Сухоустойчив, зимува под снега без да измръзва, расте добре на бедна и камениста лека почва, с оскъдно поливане. Понася силни резитби и оформяне. Обича слънчеви терени, но понася и леко засенчване.

Размножава се чрез семена или резници.

Култивирани видове 
Котонеастерът е род от много популярни градински храсти, отглеждани заради атрактивния си растеж и декоративни плодове. Някои сортове са с известно произход, като много популярния Cotoneaster × watereri Exell (Cotoneaster на Waterer; C. frigidus × C. salicifolius), докато други са със смесен или неизвестен произход.

Следните видове и сортове са спечелили „Наградата за градински заслуги“ на Кралското градинарско общество:
Cotoneaster atropurpureus 'Variegatus' 
Cotoneaster conspicuus 'Decorus'
Cotoneaster 'Cornubia' 
Cotoneaster lacteus 
Cotoneaster procumbens 'Queen of Carpets' 
Cotoneaster 'Rothschildianus'
Cotoneaster salicifolius 'Gnom' 
Cotoneaster salicifolius 'Pink Champagne' 
Cotoneaster sternianus 
Cotoneaster × suecicus 'Coral Beauty'
Cotoneaster × suecicus 'Juliette'

Приложения 
Котонеастерът се отглежда като декоративно растение. Ползва се в алпинеуми, скални кътове, подпорни стени, където образува гъсти каскади. Служи за укрепване на склонове и каскадно (терасовидно) озеленяване. Успешно се използва за засаждане и в по-ограничени обеми и пространства – кашпи, клоцове и други. Чрез подстригване с него може да се оформят красиви геометрични фигури и бордюри.

Медоносно растение.

Номенклатура и класификация

Селектирани видове

Източници 

Розови